

Persone 
 Carlo Masci – politico italiano
 Enzo Masci – giocatore di baseball italiano
 Filippo Masci – filosofo, docente universitario e politico italiano
 Girolamo Masci – 191º papa della Chiesa cattolica con il nome di Niccolò IV
 Vittorio Masci – calciatore italiano

Altro
 438973 Masci – asteroide
 Masci – acronimo di "Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani"